Seeleyosaurus is een geslacht van uitgestorven plesiosauriërs dat aanvankelijk in 1895 door  Wilhelm Barnim Dames in het geslacht Plesiosaurus werd geplaatst en in 1940 van White zijn eigen geslacht kreeg dat Harry Govier Seeley eert. Er waren twee soorten bekend: het type Seeleyosaurus guilelmiimperatoris, waarvan de soortaanduiding keizer Wilhelm II van Duitsland eert, en de inmiddels verouderde soort Seeleyosaurus holzmadensis, die sindsdien is opgenomen in Seeleyosaurus guilelmiimperatoris. Het was een relatief kleine plesiosauriër, met een lengte van 2,9–3,6 meter. Het holotype was MB.R.1992, een groot bijna compleet skelet uit de Upper Lias (Toarcien) Lias Groupformaties van Württemberg, Duitsland. Er lijkt de indruk te zijn van een ruitvormige huidflap in een verticaal vlak; als dat zo is, kunnen veel plesiosauriërs op deze manier zijn uitgerust. Het holotype werd vernietigd in 1945 (WO II) en er bestaat vandaag alleen nog een afgietsel van. Een tweede exemplaar (SMNS 12039), bewaard in 3D, is tot op de dag van vandaag bewaard gebleven. Het was ooit het holotype van de nu achterhaalde soort Seeleyosaurus holzmadensis.

Fylogenie 
De volgende cladogram volgt een analyse door Ketchum & Benson, 2011.

Plesiosauria